Le nom Mathaud est un diminutif populaire de Matthieu, porté surtout dans la Loire. 

Variantes:
Mathau, Mathault, Mathaut, Mathaux, Matheau, Matheaud, Mathéaud, Mathot